

Geografia
 Conley – census-designated places della Contea di Clayton (Georgia, Stati Uniti d'America)

Onomastica
 Conley – variante del nome proprio di persona irlandese Conleth

Persone
 Benjamin Conley (1815-1886), politico statunitense
 Darby Conley (n. 1970), fumettista statunitense
 Darlene Conley (1934-2007), attrice statunitense
 Gene Conley (n. 1930), cestista statunitense
 Mike Conley (atleta) (n. 1962), campione olimpico 1992 nel salto triplo
 Mike Conley (cestista) (n. 1987), figlio del precedente e cestista dell'NBA
 Robert Conley (n. 1977), cestista statunitense
 Sean Conley (n. 1980), medico e militare statunitense
 William Henry Conley (1840-1897), primo presidente della Zion's Watch Tower Tract Society
 Eugene Conley (1908-1981), tenore statunitense

Altro
 Scala Conley – scala per valutare il rischio di cadute

Altri progetti